Live at the Marquee – album zespołu Dream Theater
 Live at the Marquee – DVD zespołu Ten Years After